MCG 3-40-34 може да се односи на објекат дубоког неба са -{IC}- ознакама:
IC 1134/1
IC 1134/2